The Magnificent Ambersons (1942), filme com Joseph Cotten e Dolores Costello
The Magnificent Ambersons (2002), filme com Madeleine Stowe e Bruce Greenwood

Desambiguações de cinema